Brackley kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Brackley (ort i Kanada), Prince Edward Island,

Storbritannien 

 Brackley, stad, Northamptonshire, England, 

Robotskapade Kanadaförgreningar